Мано́лов () — болгарская фамилия. Известные носители:

 Манолов, Димитр (1940—1998) — болгарский дирижёр.
 Манолов, Эмануил (1860—1902) — болгарский дирижёр.

См. также 
 Манолово — село в Болгарии.